Saleucami es un planeta del universo de La Guerra de las Galaxias. Aparece en la película La venganza de los Sith, Episodio III de la saga.

Saleucami es un estéril planeta desértico, suavizado solamente por enormes plantas con forma de bulbo, rocas y oasis con palmeras. A pesar de que el cielo suele estar nublado, el clima es cálido y húmedo. Está entre Kegan y Handooine.

El planeta fue colonizado 6.100 años antes de la batalla de Yavin por wroonianos (que dieron nombre al planeta, ya que Saleucami significa Oasis en su lengua), humanos, weequay, grans  y twi'leks. Hay tres clases de plantas y media docena de especies animales en el planeta. Aproximadamente el 32 % de la superficie del planeta está cubierta por agua.

Durante las Guerras Clon Saleucami fue asediado por las fuerzas de República Galáctica, primero bajo el mando de Quinlan Vos, que mató al Jedi oscuro Sora Bulq y después bajo el mando de Stass Allie y el Comandante Neyo.

Tras una sofocada lucha, las fuerzas de la Confederación de separatistas fueron vencidas y solo restó explorar los desolados campos de batalla. Así la jedi Stass Allie se movilizó con el Comandante Neyo y otro escolta a través de Saleucami en varias patrullas. Finalmente, una vez activada la Orden 66, Neyo asesina a Stass Allie disparándole.

Enlaces externos 
Página del planeta Saleucami en la base de datos oficial (en inglés).

Planetas de Star Wars

en:List of Star Wars planets (R–S)#Saleucami